Sarron je lahko:

Patronim 
 Christian Sarron (1955), francoski motociklistični dirkač,
 Dominique Sarron (1959), francoski motociklistični dirkač.

Toponim 

 Sarron, občina v francoskem departmaju Landes,
 Sarron, nekdanja občina v francoskem departmaju Oise, od leta 1951 razdeljena na občini Pont-Sainte-Maxence in Saint-Martin-Longueau.